

Polska 
 Miejscowości podstawowe

 Rozalin – wieś w województwie lubelskim, w powiecie opolskim, w gminie Opole Lubelskie
 Rozalin – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim, w gminie Nadarzyn
 Rozalin – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim, w gminie Strachówka
 Rozalin – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim, w gminie Wyszków
 Rozalin – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie tarnobrzeskim, w gminie Nowa Dęba
 Rozalin – wieś w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim, w gminie Lipie
 Rozalin – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Rychwał
 Rozalin – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie słupeckim, w gminie Słupca

 Integralne części miejscowości
 Rozalin – część wsi Pomiany w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Bargłów Kościelny
 Rozalin – część wsi Lusówko w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Tarnowo Podgórne

Litwa 
 Rozalin – miasteczko w okręgu szawelskim, w rejonie pokrojskim

Białoruś 
 Rozalin – cześć agromiasteczka Putryszki, dawny folwark, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Putryszki
 Rozalin – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Powiacie
 Rozalin – dawny folwark w  obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim, w sielsowiecie Zieleniewicze

Inne 
 Rozalin – nieczynna wąskotorowa stacja kolejowa w Kazimierzowie, w województwie lubelskim